Агентство модернизации Украины (АМУ) — неправительственная международная организация, связанная с украинским олигархом Дмитрием Фирташем. Создана 3 марта 2015 года Федерацией работодателей Украины и крупнейшими профсоюзными организациями Украины. Задача организации — привлечение ведущих мировых экспертов к разработке комплексной программы реформ для Украины, программы модернизации Украины на 25 лет, а также поиск инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики.

История создания 
Впервые возможность создания организации для привлечения иностранных экспертов к разработке реформ для Украины обсуждалась на нескольких международных форумах, известных как «Венские круглые столы», которые были проведены в 2014 году в Австрии:
 Круглый стол «Украина в Европе: мир и развитие» 1 октября 2014 года в Вене,
 Круглый стол «Агропромышленный сектор Украины как основа экономического развития, региональной и международной кооперации» 3 ноября 2014 года.

3 марта 2015 года в Вене состоялся международный форум «Украина завтра», на котором было объявлено о создании Агентства модернизации Украины, утвержден состав Совета АМУ и разработан график разработки Программы модернизации Украины.
. Инициатором создания Агентства выступил Глава Федерации работодателей Украины, украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Деятельность 
АМУ создано для привлечения ведущих европейских и мировых экспертов к разработке Программы модернизации Украины и привлечения необходимых для этого инвестиционных ресурсов.

Разработка и реализация Программы модернизации Украины будет состоять из двух этапов. Первый этап продлится 200 дней, на протяжении которых будет разработана общая Программа реформирования и конкретные секторальные направления реформ. Реформы затронут украинскую экономику, торговлю, правоохранительную и судебную системы, процесс интеграции с ЕС, здравоохранение, борьбу с коррупцией, финансовый сектор и торговлю, также будут разработаны предложения для проведения конституционной реформы. По мнению Дмитрия Фирташа, создание такого Агентства и его последующая деятельность позволят вернуть доверие к Украине со стороны иностранных инвесторов. В результате это позволит привлечь в нашу страну не менее 300 млрд долларов инвестиций.

Президент АМУ, бывший министр финансов Австрии Михаэль Шпинделеггер в ходе презентации Программы в Киеве отметил, что Фонд модернизации Украины нацелен на инвестиции в малые и средние предприятия в основном и развитие инфраструктуры.

Если проект по разработке плана реконструкции и привлечению инвестиций в размере 300 млрд долл. увенчается успехом, то новосозданное Агентство модернизации Украины (АМУ) поможет преодолеть структурные разрывы в украинском обществе, вернет Украину к экономическому росту и избавит её от статуса наименее эффективной экономики на всем постсоветском пространстве.

8 июля 2015 года эксперты Агентства модернизации Украины провели в Киеве круглый стол с украинскими и европейскими политиками, представителями органов государственной власти и общественных организаций. В дискуссии приняли участие более 100 делегатов. Президент АМУ Михаэль Шпинделеггер и руководитель направления европейской интеграции Гюнтер Ферхойген обсудили с участниками круглого стола вопросы образования, свободной торговли между ЕС и Украиной, а также обсудили сотрудничество в области телекоммуникаций, транспорта и энергетики.

14 июля 2015 года команда Агентства модернизации Украины продолжает серию круглых столов с участием известных европейских и украинских политиков, экспертов и представителей гражданского общества на Украине. Очередную встречу, которая была посвящена Конституции и вопросам конституционной юрисдикции на Украине, провел руководитель направления «Конституционная реформа» в Агентстве модернизации Украины, профессор Кельнского университета Отто Депенхойер. В ходе мероприятия он отметил, что конституционную реформу на Украине необходимо начинать с реальной независимости Конституционного Суда Украины.

22 июля 2015 года специалисты АМУ провели круглый стол на тему «Верховенство права» под руководством Лорда Кена Макдональда.

Программа модернизации Украины 
Программа модернизации Украины, задекларированная Агентством состоит из двух частей:
 Рекомендаций по проведению институциональных реформ, направленных на интеграцию Украины в ЕС и построение гражданского общества (Программа реформ),
 Программы развития конкретных отраслей украинской экономики и оценки требуемых объёмов финансирования (Программа развития экономики).

Программа разрабатывается по инициативе крупнейших украинских негосударственных организаций, представляющих частный сектор — Федерации работодателей Украины и профсоюзов Украины, объединяющих украинские предприятия, на которых в совокупности производится почти 70 % ВВП Украины.

Программа разработана под руководством европейских экспертов, имеющих опыт проведения экономических, политических и конституционных реформ. В результате команда Агентства создала очень большой документ. Суммарно — более 400 страниц рекомендаций плюс множество приложений.

Команда Агентства модернизации Украины 
Руководителями рабочих групп по подготовке «Программы модернизации Украины» стали бывшие премьер-министры, министры, члены парламента и ученые Польши, Германии, Австрии, Великобритании и Швейцарии, а также бывший вице-президент Еврокомиссии. А также многие украинские эксперты. В разработке Программы участвовала Национальная академия наук и ряд других украинских научных и общественных организаций.

Надзор и координацию разработки Программы модернизации Украины проводит Совет Агентства, в состав которой входят:
 Сооснователь Агентства, член Палаты лордов Великобритании лорд Ричард Ризби,
 Сооснователь Агентства, депутат немецкого парламента и председатель Немецко-украинской парламентской группы Карл-Георг Вельман,
 Сооснователь Агентства, известный французский политический журналист, философ и писатель Бернар-Анри Леви.
 Британский дипломат, член Палаты Лордов Великобритании Граф Оксфорд Раймонд Асквит.
 Представитель Федерации работодателей Украины.
 Представитель украинских профсоюзов.

Отраслевые подразделения 
Руководить работой экспертов будет бывший вице-канцлер Австрии Михаэль Шпинделеггер. Отраслевые подразделения Агентства возглавляют известные экономические и политические эксперты, в частности:
 бывший вице-президент Европейской комиссии по вопросам предпринимательства и промышленности Гюнтер Ферхойген (в АМУ возглавляет направление реформ в сфере интеграции с ЕС),
 бывший министр финансов ФРГ Пеер Штайнбрюк (в АМУ возглавляет направление реформ финансового сектора и налогов),
 бывший премьер-министр Польши Влодзимеж Цимошевич (в АМУ возглавляет направление по борьбе с коррупцией),
 бывший Главный прокурор Англии и Уэльса Лорд Макдональд (в АМУ возглавляет направление реформ правоохранительной и судебной системы),
 председатель организации французских работодателей MEDEF в 2005—2013 годах Лоранс Паризо (в АМУ возглавляет направление реформ экономики),
 бывший Еврокомиссар по торговле и руководитель различных министерств во времена премьер-министров Тони Блэра и Гордона Брауна Питер Мандельсон (в АМУ возглавляет направление реформ в сфере торговли),
 основатель организаций «Врачи без границ» и «Врачи мира», бывший министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер (в АМУ возглавляет направление реформ здравоохранения)

Фонд восстановления Украины 
В рамках предыдущих договоренностей специалисты ряда европейских аналитических центров совместно с Федерацией работодателей Украины ведут работу по изучению ситуации в экономике Украины и потребностей каждой из отраслей в необходимых финансовых ресурсах. С началом реформ в рамках Плана модернизации Украины будет создан ’’Украинский фонд восстановления’’, капитал которого составит 300 млрд долларов. Фонд создается для инвестирования в различные сектора экономики Украины в соответствии с Программой модернизации.
 Фонд будет структурирован в соответствии с принципами, которые вызывают доверие у инвесторов (форма организации, юрисдикция и т. п.).
 В Фонд привлекается длинное международное финансирование от частных инвесторов, международных финансовых организаций и суверенных фондов иностранных государств.
 Инвестирование в проекты на Украине будет осуществляться на возвратной основе и предусматривает закупку оборудования в странах, которые предоставляют финансирование.

Интересные факты 

В своем выступлении на форуме «Украина завтра», в ходе презентации АМУ, член парламента Великобритании Джон Уиттингдейл заявил, что премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон выразил поддержку инициативе создания Агентства по модернизации Украины.

Поддержку проекту модернизации Украины также выразил и президент Франции Франсуа Олланд. По словам французского публициста и писателя Бернара-Анри Леви, президент Франции видит в проекте «план Маршала нашего времени».

Кроме того, один из основателей Агентства модернизации Украины француз Бернар-Анри Леви заявляет о поддержке этого проекта со стороны Президента Петра Порошенко.

Примечания

Ссылки 
 Артем Петренко. План Фирташа. Часть 1
 Артем Петренко. План Фирташа. Часть 2
 Сергей Лещенко. Спрут Дмитрия Фирташа. Агенты влияния на Западе

Видео 
 
 

Организации по алфавиту
Общественные организации Украины
Неправительственные фонды
Международные негосударственные организации
Group DF